

Događaji

Rođenja

Smrti 

 Sun Cu, kineski filozof
 Pitagora, grčki filozof